Французький бульвар — бульвар в Одесі
 «Французький бульвар» — назва торгової марки українських тихих, ігристих вин та коньяків.